Эрнест Нордли (15 июня 1912, Солт-Лейк-Сити — 22 апреля 1968, Сан-Франциско) — американский дизайнер и художник-лейаут, наиболее известен по работе на Walt Disney Studios.

Биография 
Родился в Солт-Лейк-Сити, штат Юта в семье норвежского эмигранта Ханса Магнуса Нордли (1884—1975) и шведки Хедвиги Шарлотты Эстерблом. Учился в .

Начал работать на Walt Disney Studios в 1936 году, до этого получив признание как талантливый художник. В роли арт-директора работал над мультипликационными фильмами «Дамбо» и «Фантазия». В середине 1940-х годов работал над короткометражными работами о Дональде Даке, «Изобретатель» и «Двойные неприятности». В начале 1950-х годов покинул Walt Disney Studios и стал работать художник-лэйаутом у Чака Джонса. После возвращения в Walt Disney Studios работал над мультфильмом Спящая красавица и 101 далматинец, для последней картины он создавал задние фоны. Он продолжал работать до своей смерти. В конце жизни работал над мультсериалом Шоу Элвина, мультфильмом Мурлыка и Привет, я — медведь Йоги.  

Скончался 22 апреля 1968 года в Сан-Франциско, причина смерти не была установлена. Художник Уолт Перегоу высказал версию о суициде.

Примечания

Ссылки 
 

Мультипликаторы США
Сотрудники Warner Bros.
Сотрудники Walt Disney Animation Studios
Сотрудники Warner Bros. Cartoons